Black Book oder Blackbook bezeichnet:

ein Buch, in dem Graffitikünstler u. a. Skizzen anfertigen, siehe Blackbook
ein im Jahr 2006 unter dem Originaltitel Zwartboek veröffentlichter, niederländischer Geschichtsthriller von Regisseur Paul Verhoeven, siehe Black Book (Film)
umgangssprachlich eine Liste von Personen mit Casinoverbot, siehe Black Book (Glücksspiel)
The Black Book, englischer Alternativtitel für den Film Reign of Terror (Dämon von Paris)
ein im Atomkoffer des US-amerikanischen Präsidenten befindliches 75-seitiges Verzeichnis aller nuklearen und nicht-nuklearen Angriffspläne, die nach dem jeweils geltenden US-Einsatzplan verfügbar sind.

Siehe auch

 Schwarzbuch